JKR est un sigle qui peut désigner :
 J. K. Rowling, nom de plume de Joanne Rowling (1965-), une écrivaine britannique, auteure de Harry Potter.

Voir aussi 
 théorie JKR (où JKR signifie Johnson, Kendall et Roberts), une théorie physique concernant l'adhésion